Oprič je naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Opatije. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Jugozapadno je Dobreć, južno je Lovran, istočno su Ika i Ičići, sjeverno su Poljane.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji